El WTA Tour 2021 és el circuit de tennis professional femení de l'any 2021 organitzat per la WTA. La temporada va incloure un total de 60 torneigs dividits en Grand Slams (organitzats per la ITF), torneigs WTA 1000, WTA 500, WTA 250, el WTA Elite Trophy i el WTA Finals. També s'inclou la disputa de la Billie Jean King Cup i els Jocs Olímpics. Els torneigs es van disputar entre el 4 de gener i el 7 de novembre de 2021.

A causa de la pandèmia de COVID-19, tot el calendari es va veure afectat al llarg de tot l'any. Diversos esdeveniments suspesos la temporada anterior es van reprendre aquest any, alguns torneigs es van suspendre i altres es van ajornar setmanes posteriors, tots amb fortes mesures de seguretat.

Calendari 
Taula amb el calendari complet dels torneigs que pertanyen a la temporada 2021 de la WTA Tour. També s'inclouen les vencedores i les finalistes dels quadres individuals i dobles de cada torneig.

Estadístiques 
La següent taula mostra el nombre de títols aconseguits de forma individual (I), dobles femenins (D) i dobles mixts (X) aconseguits per cada tennista i també per països durant la temporada 2021. Els torneigs estan ordenats segons la seva categoria dins el calendari WTA Tour 2021: Grand Slams, WTA Finals, WTA 1000, WTA 500 i WTA 250. L'ordre de les jugadores s'ha establert a partir del nombre total de títols i després segons la quantitat de títols de cada categoria de torneigs.

Títols per tennista

Títols per estat

Rànquings 
Les següents taules indiquen els rànquings de la WTA amb les vint millors tennistes individuals, i les deu millors parelles de la temporada 2021.

Individual

Evolució número 1

Dobles

Evolució número 1

Guardons 
 WTA Player of the Year: Ashleigh Barty
 WTA Doubles Team of the Year: Barbora Krejcikova i Katerina Siniakova
 WTA Most Improved Player of the Year: Barbora Krejcikova
 WTA Newcomer of the Year: Emma Raducanu
 WTA Comeback Player of the Year: Carla Suárez Navarro
 WTA Coach of the Year: Conchita Martínez (entrenadora de Garbiñe Muguruza)

Retirades 
  Gréta Arn (13 d'abril de 1979)
  Timea Bacsinszky (8 de juny de 1989)
  Kiki Bertens (10 de desembre de 1991)
  Vania King (3 de febrer de 1989)
  Johanna Konta (17 de maig de 1991)
  Alla Kudryavtseva (3 de novembre de 1987)
  Abigail Spears (12 de juliol de 1981)
  Barbora Strýcová (28 de març de 1986)
  Carla Suárez Navarro (3 de setembre de 1988)
  Iaroslava Xvédova (12 de setembre de 1987)

Retorns 
  Carla Suárez Navarro (3 de setembre de 1988)
  Ielena Vesninà (1 d'agost de 1986)

Distribució de punts

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial de la Women's Tennis Association (WTA)
 Web oficial de la Federació de Tennis Internacional (ITF)

 
Competicions tennístiques del 2021